Клифтон — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Клифтон, Марк (1906—1965) — американский писатель-фантаст.
 Клифтон, Натаниель (1922—1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Клифтон, Люсиль (1936—2010) — американская поэтесса.
 Клифтон, Скотт (род. 1984) — американский актёр.

Топоним 
 Клифтон (, англ.) —- город в Ланкашире, Англия.
 Клифтон (, англ.) —- поселение городского типа в графстве Квинс на Острове Принца Эдуарда, Канада.
 Клифтон, () —- город в США, штат Теннесси.
 Клифтон, () — город в США, штат Нью-Джерси.